Miejscowości w USA:
 Capron – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Capron – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Woods
 Capron – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Southampton